Randall steht für:
 Randall (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Randall-Sundrum-Modell, physikalisches Modell
 Randall-Rind, Rinderrasse

Randall ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Randall (Arkansas)
 Randall (Colorado)
 Randall (Georgia)
 Randall (Indiana)
 Randall (Iowa)
 Randall (Kansas)
 Randall (Minnesota)
 Randall (New York)
 Randall (West Virginia)
 Randall (Wisconsin), im Burnett County
 Randall (Town), Town(ship) im Kenosha County, Wisconsin
 Randall Corner (New York)
 Randall Terrace (Ohio)
 Randall County, Verwaltungseinheit

geografischer Objekte:
 Randalls Island, Insel im East River vor New York
 Randall Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika
 Randall Rocks, Klippenfelsen vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mount Randall, Berg im Viktorialand, Antarktika

Unternehmen:
 Randall Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Randall (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 J. V. & C. Randall, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Randell